

Sigle 
 Quadruple Density – floppy disk a quadrupla densità

Codici 
 QD – codice vettore IATA di Air Class Lineas Aereas

Medicina 
q.d. (o qd o QD) – lat. quaque die, ossia «una volta al giorno». È utilizzato nelle prescrizioni